Baby sitter o babysitter (Bambinaia in inglese), può significare anche:

Cinema 
 Baby Sitter - Un maledetto pasticcio (Jeune fille libre le soir) – film drammatico del 1975 diretto da René Clément.
 Babysitter Wanted – film horror statunitense del 2009 diretto da Jonas Barnes e Michael Manasseri.

Musica 
 The Baby Sitters – gruppo musicale folk statunitense attivo dal 1958 al 1968.
 Baby Huey & the Babysitters – gruppo musicale soul statunitense formato nel 1960.
 Baby Sitter – singolo di DaBaby del 2019

Televisione 
 Baby Sitter – serie televisiva statunitense trasmessa dal 1984 al 1990.
 Che baby sitter questa mummia! (Mumie au pair) – serie televisiva a disegni animati francese trasmessa dal 1999 al 2001.
 La mia babysitter è un vampiro (My Babysitter's a Vampire) – film per la televisione canadese del 2010 diretto da Bruce McDonald.
 Babysitter's Black Book – film per la televisione statunitense del 2015 diretto da Lee Friedlander.

Pagine correlate
I babysitter